Яшляр — название нескольких населённых пунктов:
 Яшляр — посёлок в Миякинском районе Республики Башкортостан.
 Яшляр — деревня в Сармановском районе Республики Татарстан.